Трофимов, Александр Сергеевич:
 Трофимов, Александр Сергеевич (1927—2000) — советский художник и искусствовед. 
 Трофимов, Александр Сергеевич (род. 1913) — советский и украинский спортсмен и тренер.